Clausen steht für:
 Clausen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Clausen ist der Name folgender Orte:
 Clausen, Gemeinde im Landkreis Südwestpfalz in Rheinland-Pfalz, Deutschland
 Clausen (Wuppertal), Wohnquartier im Wuppertaler Stadtbezirk Barmen, Deutschland
 Clausen (Luxemburg), Stadtteil von Luxemburg

Siehe auch:
 Clausen & Bosse, deutsche Buchdruckerei
 Clausen-Linie, Grenzlinie zwischen Deutschland und Dänemark
 Baumann und Clausen, Radio-Comedy-Serie
 Schiffswerft Clausen, deutsche Werft
 Claussen
 Klausen
 Clauson